MYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monkey Mountain (Guyana)